Bataille de Tall Rifaat (février 2016)
 Bataille de Tall Rifaat (avril 2016)